Роппен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст.  . Официальный код  —  70 216.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ингоберт Майр (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный блок: 4 места.
 Партия Ländliche Entwicklung занимает 3 места.
 СДПА занимает 3 места.
 starkes Team: 2 места.
 Партия Junge Aktive занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля